Сендзишув:

 Сендзишув — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Енджеювский повят.
 Сендзишув — железнодорожная станция в городе Сендзишув.
 Сендзишув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Енджеювский повят, Свентокшиское воеводство.

См. также 
 Сендзишув-Малопольски (значения)
 Сендзислав